N 30 peut faire référence à :
 Acer N30, un assistant personnel du constructeur informatique taïwanais Acer ;
 Cystite, d’après la Classification internationale des maladies ;
 Normal system, epoch 1930, un catalogue d'étoiles ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres